Bernabe bzw. Bernabé steht für:

 Bernabé Rivera, Ort in Uruguay
 San Bernabe AVA,  Weinbaugebiet in Kalifornien

Bernabe, Bernabè oder Bernabé ist der Familienname folgender Personen:

 Adrián Bernabé (* 2001), spanischer Fußballspieler
 Alberto Bernabé Pajares (* 1946), spanischer Klassischer Philologe
 Franco Bernabè (* 1948), italienischer Unternehmer
 José Polo de Bernabé y Mordella (1820–1900), spanischer Vizeadmiral; Botschafter in den USA
 Luis Polo de Bernabé Pilón (1854–1929), spanischer Diplomat

 Richard Bernabe, US-amerikanischer Fotograf

Siehe auch:
 Bernabei
 Bernabéu